Антверп Порт Эпик () — шоссейная однодневная велогонка, с 2018 года проводящаяся в окрестностях бельгийского портового города Антверпен. Входит в календарь UCI Europe Tour под категорией 1.1.

История 

30 августа 2015 года прошёл юбилейный 90-й выпуск гонки Схал Селс (). В связи с этим его маршрут был особенным — он включал 30 километров мощённых участков и 19 километров грунтовых дорог. Всё это вызвало повышенное внимания международных СМИ к гонке. В результат этого в 2018 году было принято решение разделить Schaal Sels на Schaal Sels Merksem которая сохранит свой локальный характер и Antwerp Port Epic который будет больше внимания уделять международному росту.

Маршрут Антверп Порт Эпик включает мощённые и грунтовые секции. Старт и финиш были перенесены из Мерксема в Антверпен. Выбранное название гонки с одной стороны подчёркивает место где начинается и заканчивается маршрут — Антверпенский порт, с другой стороны её прошлое и настоящие — Epic. Первая гонка состоялась 2 сентября 2018 года.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Антверп Порт Эпик на FirstCycling
 
 
 
 
  
  Полная трансляция гонки 2018 года. Момент старта 
 

Велогонки в Бельгии
UCI Europe Tour